US Open 2017 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i perioden 30. august - 12. september 2017 i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Det var den 137. udgave af mesterskabet og den fjerde og sidste grand slam-turnering i 2017. Kvalifikationen i singlerækkerne spilledes samme sted den 24. - 27. august 2017.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 2017 androg $ 50.464.800, hvilket var en stigning på ca. 9 % i forhold til året før. I mesterskabsrækkerne var pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

Pengepræmierne i opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner og rækkerne for kørestolstennis androg $ 600.000. Derudover var der afsat $ 1.478.000 til per diem-udbetalinger.

Bonuspræmier 

Til og med 2016 var der bonuspræmier til de tre bedst placerede spillere i både herre- og damesingle i US Open Series. Størrelsen af af bonuspræmien afhang af spillernes resultat i US Open, men denne ordning blev ikke videreført i 2017.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Invitationsturneringer 

Finalerne i invitationsturneringerne for tidligere topspillere, "champions", fik følgende resultater..

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

 
WTA Tour 2017
ATP World Tour 2017